

Zmarli 
 Hippokrates z Geli, tyran Geli